Onomàstica:
 Apollonias fou reina de Pèrgam.
 Geografia:
 Apollonias era una ciutat de la província romana de Creta.
 Apollonias és un gènere de plantes de la família de les lauràcies.

Vegeu també 
 Apollonia